È la prima edizione del torneo.

In finale Shūko Aoyama e Ena Shibahara hanno sconfitto Christina McHale e Sania Mirza con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (campionesse)
  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (primo turno)

  Lucie Hradecká /  Zhang Shuai (quarti di finale)
  Bethanie Mattek-Sands /  Shelby Rogers (semifinale)

Wildcard 

  Maria Mateas /  Jaroslava Švedova (primo turno)

Protected Ranking 

  Anastasija Rodionova /  Galina Voskoboeva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis in the Land 2021